

Personnalités
Francisco Tárrega (1852-1909), compositeur de musique et guitariste espagnol.
Cristina Tàrrega (1968-), journaliste espagnole.

Toponyme
Tàrrega est une commune espagnole de la communauté autonome de Catalogne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme